En Pologne, Kąty peut désigner : 

 dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Kąty, village 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Kąty, village de la gmina de Brześć Kujawski
 Kąty, village de la gmina de Lubień Kujawski

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kąty, village du powiat de Jarocin
 Kąty, village du powiat de Leszno
 Kąty, village du powiat de Rawicz
 Kąty, village du powiat de Słupca

 dans la voïvodie de Łódź :
 Kąty, village du powiat de Kutno
 Kąty, village du powiat de Łask
 Kąty, village du powiat de Pajęczno
 Kąty, village du powiat de Radomsko
 Kąty, village du powiat de Wieluń
 Kąty, village du powiat de Wieruszów

 dans la voïvodie de Lublin :
 Kąty, village du powiat de Biała Podlaska
 Kąty, village du powiat de Biłgoraj
 Kąty, village du powiat d'Opole Lubelskie
 Kąty, village du powiat de Ryki

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Kąty, village du powiat de Ciechanów
 Kąty, village du powiat de Mińsk
 Kąty, village du powiat d'Otwock
 Kąty, hameau du powiat d'Otwock
 Kąty, village du powiat de Piaseczno
 Kąty, village du powiat de Sochaczew
 Kąty, village du powiat de Węgrów

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Kąty, village du powiat de Brzesko
 Kąty, village du powiat de Dąbrowa
 Kąty, village du powiat de Gorlice
 Kąty, village du powiat de Nowy Targ
 Kąty, village du powiat de Proszowice

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Kąty, village du powiat de Kolno
 Kąty, village du powiat de Łomża
 Kąty, village du powiat de Mońki
 Kąty, village du powiat de Siemiatycze

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kąty, village

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Kąty, village du powiat de Staszów
 Kąty, village du powiat de Włoszczowa

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Kąty, village du powiat d'Elbląg
 Kąty, village du powiat de Kętrzyn